Вячесла́в Ерва́ндович Кеворко́в (род.  21 июля 1923, Москва — 9 июня 2017, Бонн, Германия) — сотрудник органов государственной безопасности СССР (генерал-майор КГБ), публицист.

Биография 
Родился 21 июля 1923 года в Москве, окончил военный институт иностранных языков. 

С 1945 года работал в Берлине переводчиком Союзнической военной администрации в Германии. Затем служил в Генеральном штабе Советской Армии. Участник разоблачения военных преступников бывшего рейха.

В 1950 году был откомандирован в МГБ СССР, где начал работу в должности оперуполномоченного в системе контрразведки, позже работал заместителем начальника.

В декабре 1969 году по поручению председателя КГБ Ю. В. Андропова создал канал «секретной связи» для высшего руководства СССР и ФРГ. Ключевая фигура тайного канала между СССР и ФРГ: установил, минуя дипломатические каналы, прямую связь между Л. И. Брежневым и Вилли Брандтом, способствовал заключению советско-западногерманского договора (1970). Как позднее вспоминал Кеворков 

Дружил с журналистом Виктором Луи, писателем Юлианом Семёновым и был прототипом Виталия Славина — сотрудника КГБ в романе и телесериале «ТАСС уполномочен заявить…»  и романе «Межконтинентальный узел».

В дальнейшем работал в Генеральном штабе Советской Армии.

В 1972—1982 годах — начальник 3-го отдела Второго главного управления КГБ (контрразведка), начальник управления.

С 1982 года заместитель генерального директора ТАСС.

С октября 1991 года — руководитель регионального бюро ИТАР-ТАСС в Германии, Австрии и Швейцарии.

Под непосредственным руководством генерал-майора Кеворкова в 1975 году в системе МИД СССР была организована служба безопасности, в результате работы которой были разоблачены ряд агентов зарубежных спецслужб.
По службе был близок с председателем КГБ СССР Юрием Андроповым. Имел также контакты с Леонидом Брежневым, в том числе через его дочь Галину. 

До конца жизни Кеворков жил в Германии, недалеко от Бонна, поддерживал дружественные отношения с Эгоном Баром.

К 90-летию Кеворкова телеканал «Россия» показал 27 июля 2014 года премьеру документального фильма о нём — «Последний романтик контрразведки».

11 июня 2015 журналистом Александром Анатольевичем Мельниковым при поддержке LTC Media Verlag было сделано одно из последних видео-интервью с Кеворковым в г. Бонне, Германия.

Он скончался 9 июня 2017 года на 93-м году жизни в Германии.

Сочинения 
 Кремлёвская оперетка. — М.: Гея, 1997. — 278 с. — ISBN 5-85589-029-5
 Тайный канал. — М.: Гея, 1997. — 320 с. — ISBN 5-85589-030-9
 Исповедь перед казнью. — М.: Совершенно секретно, 2005. — 256 с. — ISBN 5-89048-159-2
 Виктор Луи. Человек с легендой. — М.: Семь Дней, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-88149-449-0
 О чём говорят президенты? Секреты первых лиц. — М.: Алгоритм, 2011. — 336 с. — ISBN 978-5-4320-0006-4
 Сорвавшаяся петля. — М.: У Никитских ворот, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-00095-274-0
 Сюртук. — М.: У Никитских ворот, 2017. — 236 с. — ISBN 978-5-00095-324-2

Фильмография 
2014 — «Последний романтик контрразведки». Телекомпания «НП ФОРМАТ».

См. также 
 КГБ СССР
 Андропов, Юрий Владимирович
 Семёнов, Юлиан Семёнович
 ТАСС уполномочен заявить… (телесериал)
 ТАСС

Примечания

Ссылки 
 KM.ru

Умершие в Бонне
Выпускники Военного института иностранных языков
Сотрудники КГБ СССР